

Aziende 
 Kettler, azienda tedesca

Persone 
 Kettler o Ketteler – famiglia nobile tedesca
 Federico Casimiro Kettler – Duca di Curlandia e Semigallia dal 1682 al 1698
 Federico Kettler – Duca di Curlandia e Semigallia dal 1587 al 1642
 Federico Guglielmo Kettler – Duca di Curlandia e Semigallia dal 1698 al 1711
 Ferdinando Kettler – Duca di Curlandia e Semigallia dal 1730 al 1737
 Giacomo Kettler – Duca di Curlandia e Semigallia dal 1642 al 1682
 Gottardo Kettler – Duca di Curlandia e Semigallia dal 1561 al 1587 e Gran Maestro dell'Ordine Livoniano
 Guglielmo Kettler – Duca di Curlandia e Semigallia dal 1587 al 1616